Такмичење у скоку мотком за мушкарце на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 10. и 12. августа на стадиону Лужники.

Титулу светског првака из Тегуа 2011. није бранио Пољак Павел Војћеховски.

Земље учеснице 
Учествовало је 40 атлетичара из 24 земље.

Победници

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. август 2013. 

 = није ратификован

Најбољи резултати у 2013. години 
Ранг листа десет најбољих скакача мотком 2013. године, (10. августа 2013), имале су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2013.

Квалификационе норме

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+4)

Стартна листа 
Табела приказује стартну листу атлетичрки у скоку мотком са њиховим најбољим резултатом сезоне, личним рекордом и националним рекордом земље из које је такмичарка, пре почетка првенства.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 40 такмичара подељено је у две групе по 20. Квалификациона норма за финале износила је 5,70 метара (КВ), коју нико није прескочио па се свих 13 такмичара у финале пласирало према постигнутом резултату (кв),.

Финале

Види још

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном